"I'll Be There for You" může být:
 "I'll Be There for You" (píseň, Bon Jovi) – první singl z alba New Jersey z roku 1988
 "I'll Be There for You" (píseň, The Rembrandts) – píseň z úvodních titulků seriálu Přátelé
 I'll Be There for You (album) – 2001 album z roku 2001 od K.C. and the Sunshine Band
 "I'll Be There for You" – píseň z roku 1997 od Solid HarmoniE
 "I'll Be There for You/You're All I Need to Get By" – singl z roku 1995 single od Method Man a Mary J. Blige